Krokodil – rivista satirica sovietica
 Krokodil – nome colloquiale per indicare la desomorfina.